Satulowskaja ist der Familienname folgender Personen:

 Irina Wladimirowna Satulowskaja, russische Malerin und Illustratorin 
 Tatjana Jakowlewna Satulowskaja (1935–2017), russische Schachspielerin